Short tandem repeat, genetische nucleotideherhaling.
 Speciale trekkingsrechten, voor goud inwisselbare certificaten.
 Streptococcus, een grampositieve bacterie.
 Stratiformis (Str), een benaming voor wolken.
 String (informatica), in de informatie.
 Flughafen Stuttgart, de IATA-afkorting hiervan.
 Scuderia Toro Rosso, Italiaans Formule 1-team.
 Sveriges Trafikskolors Riksförbund, Zweedse associatie van rijscholen